Да́йсон () — прізвище. Відомі носії та похідні назви:
 Джеймс Дайсон (,  2 травня 1947) — англійський винахідник та індустріальний дизайнер, засновник компанії Dyson Ltd.
 Dyson (компанія) () — англійська компанія, що займається виробництвом побутових електроприладів.
 Естер Дайсон (,  14 липня 1951) — американська підприємниця, письменниця і публіцист.
 Нік Дайсон (, 19 грудня 1969) — англійський колишній професіональний гравець в снукер.
 Трейсі Колдвел Дайсон (,  14 серпня 1969) — американська жінка-астронавт. Здійснила два космічні польоти.
 Френк Вотсон Дайсон (, 1868—1939) — англійський астроном, Королівський астроном у 1910—1933.
 Дайсон () — великий метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.
 Фрімен Дайсон (, 1923—2020) — американський фізик-теоретик.
 Сфера Дайсона — гіпотетичний астроінженерний проект, запропонований Фріменом Дайсоном.
 Dyson — перша назва стратегічної відеогри реального часу Eufloria (Ейфлорія), названої на честь гіпотетичного дерева Фрімена Дайсона.